El término génesis (en griego:γενεσις "origen") puede hacer referencia a:

Religión 
 Génesis (siglo VI a. C.), primer libro de la Biblia, la Torá, el Tanaj y el Antiguo Testamento.

Música 
 Genesis (1967-1999 y 2006-), banda británica de rock.
 Genesis (1983), álbum de esa banda británica.
 Genesis (2001), álbum de Busta Rhymes.
 Génesis (1972-1992), banda colombiana de rock.
 Génesis, canción del grupo de rock argentino Vox dei, lanzado en el álbum La Biblia, en 1971.

Automovilismo 
 Genesis Motor (2015), subsidiaria de lujo del fabricante surcoreano Hyundai Motors.
 Hyundai Genesis (2008), un automóvil de turismo del fabricante surcoreano Hyundai Motors.
 Hyundai Genesis Coupe (2009), un automóvil de deportivo del fabricante surcoreano Hyundai Motors.

Personas 
 Génesis Carmona (1991), modelo y manifestante venezolana.
Génesis Rodríguez (1987), actriz venezolano-estadounidense.

Cine y televisión 
 «Génesis», capítulo piloto de la serie estadounidense de televisión Héroes.
 Génesis (1998), cortometraje de Nacho Cerdà.
 Génesis, serie de cuatro historietas de DC Comics.
 Génesis: En la mente del asesino, serie española de televisión.
 Génesis, telenovela brasileña emitida por RecordTV.

Videojuegos 
 Sega Mega Drive, consola de videojuegos, también conocida como Sega Genesis.
 Genesis Rhapsodos (Final Fantasy VII: Crisis Core).

Ciencia y tecnología 
 Génesis, una sonda espacial dedicada al estudio del viento solar.